Svärmare kan främst syfta på: 

 Svärmare – en familj av fjärilar
 Svärmeandar –  deltagare i ett antal radikala reformationsrörelser under 1500-talet, se den radikala reformationen
 Svärmare (bok) – en roman av Knut Hamsun från 1904
 Svärmerier–  vissamling av Evert Taube utgiven 1946